RAI a Radiotelevisione Italiana rövidített neve
 Rai (zenei stílus)
 Raí, Raí Souza Vieira de Oliveira brazil labdarúgó